Ранчо ел Ембудо има више значења:

 Ранчо ел Ембудо (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Ембудо, Исаиас Агилера (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику